Michael Lewis – amerykański kierowca wyścigowy
 Michael Lewis – kolarz z Belize
 Michael Lewis – izraelski model
 Michael Lewis – biskup
 Michael Lewis – amerykański pisarz
 Michael Lewis – zawodnik futbolu amerykańskiego
 Michael Lewis – saksofonista